Los dioses mayores son las deidades principales y jerarquícamente en las mitologías y puede referirse a:
 Mitología griega se encuentran Zeus, Hera, Poseidón, Démeter, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa y Dioniso.

 Mitología mexica se encuentran Tezcatlipoca, Xipetótec, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tláloc.